Brigitte Beier ist der Name folgender Personen:

* Brigitte Beier (Schauspielerin) (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Brigitte Beier (Übersetzerin) (* 1952), deutsche Übersetzerin und Autorin